American Gun peut désigner :
 American Gun, film américain réalisé par Alan Jacobs (2002) ;
 American Gun, film américain réalisé par Aric Avelino (2005).